

Mormont désigne une section de la commune d'Érezée en Belgique ;
  Mormont désigne un hameau de la commune de Nassogne en Belgique ;
  Mormont désigne un hameau de la commune de Houffalize en Belgique.

Mormont désigne une colline du canton de Vaud en Suisse, dans les communes d'Eclépens et de La Sarraz ;
 Mormont est un site archéologique de la fin du second âge du Fer, sur la colline précitée ;
 ZAD de la colline du Mormont, première zone à défendre de Suisse (en 2020-2021).